Outremeuse (nl : Overmaas, wa : Djudla Mouze) signifie littéralement "au-delà de la Meuse", ce par rapport à un lieu donné. L'expression désigna généralement des lieux à l'est (donc sur la rive droite) de la Meuse dans les régions de Liège et de Maastricht ;
Outremeuse est le quartier historique et populaire de Liège situé sur la rive droite de la Meuse. C'est le quartier où grandit Georges Simenon, qui l'évoque à diverses reprises dans ses romans ;
La République libre d'Outremeuse est une association liée à ce même quartier (folklore liégeois) ;
Pays d'Outremeuse était une expression utilisée sous l'Ancien Régime pour désigner les possessions du Duché du Brabant situées sur la  rive droite de la Meuse. Il s'agissait pour l'essentiel du Comté de Dalhem, le Comté de Fauquemont et la Seigneurie de Rolduc. Le Duché du Limbourg y était fortement associé.
 Outremeuse des États, nl : Staats-Overmaas, partie des Pays d'Outremeuse qui dépendait à partir de 1648 de la République des Provinces-Unies en tant qu'un des Pays de la Généralité ;
 Outremeuse à Huy, désignant plutôt le quartier en rive gauche de la Meuse, face à l'implantation principale historique de la rive droite.

Patronyme 
 Jean d'Outremeuse (1338-1400), auteur liégeois de langue française.